Hugo de Moncada peut désigner:
 Hugues de Moncade (1476-1528), un amiral espagnol, vice-roi de Naples. 
 Hugo de Moncada i Gralla (?-1588), un militaire barcelonais qui commande les galéasses de Naples de la nommée Invincible Armada.